Lökholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökholmarna, Kimitoön, Åboland,  (69 ha)
 Lökholmarna, Raseborg, Nyland,  (1 ha)
 Lökholmarna, Ingå, Nyland,  (26 ha)

Se även
Lökholm
Lökholmen

Robotskapade Finlandförgreningar